Jacob Schmidheiny ist der Name folgender Personen:

* Jacob Schmidheiny (Unternehmer, 1838) (1838–1905), Schweizer Unternehmensgründer
 Jacob Schmidheiny (Unternehmer, 1875) (1875–1955), Schweizer Unternehmer und Politiker (FDP)
 Jacob Schmidheiny (Unternehmer, 1943) (* 1943), Schweizer Unternehmer